Raquel Sánchez puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Raquel Sánchez Jiménez
Raquel Sánchez Silva